Fulvia steht für:
 Fulvia, eine Novelle von Heinrich Mann; siehe Flöten und Dolche#Fulvia
 Fulvia, Name der weiblichen Mitglieder der plebejischen Familie der Fulvier
 (609) Fulvia, ein Asteroid
 Lancia Fulvia, ein PKW-Typ der Firma Lancia
 Fulvia (Gattung), eine Gattung der Muscheln
 Fulvia (Schiff), ein Kreuzfahrtschiff

Personen:
 Fulvia, die Ehefrau des Marcus Antonius
 Fulvia (Geliebte des Quintus Curius), eine im Zusammenhang mit der Catilinarischen Verschwörung bekannte Adelige